Armstrong Run ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Armstrong Run (Illinois), im Grundy County
 Armstrong Run (Carroll County, Ohio)
 Armstrong Run (Knox County, Ohio)
 Armstrong Run (Pennsylvania), im Armstrong County
 Armstrong Run (West Virginia), im Webster County